Джозеф Меррик (1862—1890), известный как Человек-слон — приобретший известность из-за своего чудовищно деформированного тела.

Пьеса:
 Человек-слон (пьеса) () — пьеса 1977 года, основанная на жизни Джозефа Меррика.

Фильмы:
 Человек-слон (фильм, 1980) () — американский биографический кинофильм режиссёра Дэвида Линча.
 Человек-слон (фильм, 1982) () — американский телефильм режиссёра Джека Хофсисса, адаптация пьесы 1977 года.